Строэску или Строеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Строеску, Виктор (род. 2000) — молдавский футболист.
 Строэску, Николае (род. 1925) — румынский журналист и писатель.
 Строэску, Сильвия (род. 1985) — румынская гимнастка.